Moorhusen (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Moorhusen (Wilstermarsch), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein